Архипелаг Лубанг — группа островов в Южно-Китайском море, принадлежащая Филиппинам. Площадь — 245,4 км², население — 32 826 чел. (2010).

География 
Цепь островов протянулась на 52 километра к северо-западу от филиппинского острова Миндоро. В архипелаг Лубанг входят, в направлении с северо-запада на юго-восток:
 Кабра
 Лубанг — главный остров всей гряды
 Амбил
 Голо.

Кроме них, в эту группу Лубанг входят несколько мелких островков (Мандауи, Талинас и др.), расположенных восточнее острова Лубанг, а также рифов и надводных скал.

Административное деление 
Архипелаг Лубанг часть провинций Западного Миндоро и делится на два муниципалитета:
 Лубанг (западная половина о. Лубанг и о. Кабра) — 23 068 чел; 113,1 км².
 Лоок (восточная половина о. Лубанг, о. Амбил, о. Голо и остальные мелкие о-ва) — 9758 чел; 132,3 км².

Примечания

Ссылки 
 Вид на архипелаг Лубанг

Острова Филиппин
Острова Южно-Китайского моря